Война за независимость:

 Война за независимость Абхазии (1992-1993)
 Война за независимость Амбазонии (2017-н.в)
 Война за независимость Алжира (1954—1962)
 Война за независимость Анголы
 Война за независимость Аргентины
 Война за независимость Бангладеш (1971)
 Война за независимость Бельгии
 Война за независимость Биафры
 Война за независимость Боливии
 Война за независимость Боснии и Герцеговины
 Война за независимость Бразилии
 Война за независимость Венгрии (1848-1849)
 Война за независимость Восточного Тимора
 Война за независимость Гвинеи-Бисау
 Война за независимость Греции
 Война за независимость Донбасса (2014-2022)
 Война за независимость Египта (1919-1922) 
 Война за независимость Израиля
 Война за независимость Индокитая
 Война за независимость Индонезии
 Война за независимость Ирландии (1919—1921)
 Война за независимость Испании (1808—1814)
 Война за независимость испанских колоний в Америке (1810—1826)
 Война за независимость Косова
 Война за независимость Кубы
 Война за независимость Латвии (1918—1920)
 Война за независимость Литвы
 Война за независимость Мексики
 Война за независимость Мозамбика
 Война за независимость Намибии
 Война за независимость Нидерландов
 Война за независимость Огадена
 Война за независимость Перу
 Война за независимость Португалии
 Война за независимость Румынии
 Война за независимость Словении
 Война за независимость США на море
 Война за независимость США (1775—1783)
 Война за независимость Техаса
 Война за независимость Турции (1919—1922)

 Война за независимость Чечни (1994—1996)
 Война за независимость Чечни (1999—2009)
 Война за независимость Швеции (1521—1523) 
 Войны за независимость Шотландии 
 Война за независимость Хорватии 
 Война за независимость Эритреи
 Война за независимость Эстонии (1918—1920)
 Война за независимость Южного Йемена
 Война за независимость Южного Судана
 Война за независимость Южной Осетии (1990-1992)